Годао 312 (G312 , 312国道) — китайская республиканская трасса Шанхай — Хочэн (Казахстанская граница) — Кульджа (Или-Казахская автономная область). Общая протяженность — 4825 километров.

Маршрут

См. также 
 Международная азиатская сеть.

Примечания

Ссылки 
Автостоп в Китае

Дороги Китая